Rufina - comune italiano
Rufina (sottozona) - una delle sotto-zone di produzione del vino Chianti
Rufina Alfaro -  comune della Repubblica di Panama
Rufina Nifontova - attrice sovietica
Rufina e Giusta - martiri della Chiesa cattolica
Rufina e Seconda - martiri della Chiesa cattolica
Rufinamide - farmaco anticonvulsante